Frank Butler může být:

 Frank Butler (baseballista) (1860–1945) – americký baseballista
 Frank Butler (kriketista) (1889–1965) – australský kriketista
 Frank Butler (scenárista) (1890–1967) – americký scenárista
 Frank Butler (hudebník) (1928–1984) – americký hudebník
 Frank E. Butler (1847–1926) – iroamerický ostrostřelec